Filtració (mètode de separació), operació mecànica o física que, basant-se en la mida diferent de les partícules, permet separar mescles heterogènies sòlid-líquid 
 Filtració (matemàtiques)
 Filtració (revelació), explicar totalment o parcial elements claus d'un llibre, una pel·lícula, una sèrie televisiva 
 Alimentació per filtració, comportament alimentari estès entre alguns grups d'animals aquàtics basat en la filtració sistemàtica i massiva d'aigua